Cathedral Square (engl. Domplatz) steht für:

 Cathedral Square (Christchurch), Neuseeland
 Cathedral Square (Glasgow), Schottland
 Cathedral Square (Mobile), Alabama, Vereinigte Staaten
 Cathedral Square Park, Milwaukee, Wisconsin, Vereinigte Staaten